Аэропо́ртовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Аэропортовская улица — улица в Казани.
 Аэропортовская улица — улица в Калуге.
1-я Аэропортовская улица — улица в Москве.
Аэропортная улица — улица в Нальчике.